Januarisman Runtuwene, conocido artísticamente como Januarisman o Aris, (25 de enero de 1985, en Yakarta), es un cantante indonesio. El 2 de agosto de 2008, ganó la quinta temporada en un reality show Indonesian Idol.  En 2010 lanzó su álbum solista Ajari Aku

Lista de las interpretaciones en Indonesian Idol

Discografía

Álbumes 
 Ajari Aku (2010)

Síngles

Referencias

Enlaces externos 

Cantantes masculinos de Indonesia
Cantantes de pop de Indonesia
Cantantes en indonesio
Guitarristas de Indonesia
Yakarteses